Перо́н () — фамилия.

Известные носители:
 Перон, Франсуа (1772—1810) — французский зоолог, путешественник
 Перон, Хуан Доминго (1895—1974) — аргентинский военный и государственный деятель, президент Аргентины в 1946—1955 и в 1973—1974 годах
 Перон, Эва (1919—1952) — первая леди Аргентины, вторая супруга 29-го и 41-го президента Аргентины Хуана Перона
 Мартинес де Перон, Исабель (род. 1931) — третья супруга президента Аргентины Хуана Перона, первая женщина-президент

Разное 
 Перон (полуостров) — полуостров в Австралии.
 Перон (Сомма) — коммуна во Франции, департамент Сомма.
 Перон (кантон) — кантон во Франции, департамент Сомма.
 Перон (округ) — округ во Франции, департамент Сомма.
 Перон (Эн) — коммуна во Франции, департамент Эн.

См. также 
 Перрон